Lobos (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Lobos (Buenos Aires), hoofdplaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Laguna de Lobos, plaats in partido Lobos in provincie Buenos Aires, Argentinië
Empalme Lobos, plaats in partido Lobos in provincie Buenos Aires, Argentinië